KALW steht für:

 KALW (Information Radio), Public Radio Station aus San Francisco, Kalifornien
 Walla Walla Regional Airport nach dem ICAO-Code, Walla Walla County, Washington

Abkürzung#KALW